Nerve kan henvise til flere artikler:
 Nerve – et bundt af aksoner fra mange neuroner
 Nerve er den danske betegnelse for et neuron – den type celler, der indgår i nervesystemet
 Nervevæv - hovedkomponenten i nervesystemet
 Nerve (band) – et dansk band

Se også 
 Nervesystemet